Patebon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Patebon, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Patebon, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar